Левон Хелм (; 26 мая 1940, , Арканзас — 19 апреля 2012, Нью-Йорк) — американский музыкант из группы The Band и актёр («Дочь шахтёра»). Лауреат премии Грэмми за свои сольные альбомы (2007, 2010, 2012).

Биография 

Родился 26 мая 1940 года в Элейне, штат Арканзас, США.

В 1960 году он начал играть в группе сопровождающей звезду рокабилли . В её составе выступали канадские музыканты Робби Робертсон, ,  и  — все будущие участники группы The Band.

Также выступал вместе с Бобом Диланом (в 1960-70-е годы) и другими музыкантами, участвовал в записи альбома Ринго Старра Ringo Starr and His All-Starr Band (в 1989 году).

Сольный альбом Левона Хелма Dirt Farmer 2007 года был удостоен премии Грэмми в номинации «Лучший альбом традиционного фолка» в феврале 2008 года, а в ноябре того же года журнал Rolling Stone назвал его одним из лучших певцов мира под № #91 в своём списке The 100 Greatest Singers of All Time. В 2010 году следующий его альбом Electric Dirt (2009) получил премию Грэмми в новой номинации «Лучший альбом американы». В 2011 году его живой альбом Ramble at the Ryman был номинирован на премию Грэмми в той же категории и в итоге получил её.

Умер 19 апреля 2012 года от рака в Мемориальном онкологическом центре Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке.

Фильмография 
 1978 — Последний вальс / The Last Waltz — играет самого себя
 1980 — Дочь шахтёра / Coal Miner's Daughter — Тэд Уэбб
 1982 — Лучшая месть / Best Revenge — Бо
 1983 — Парни что надо / The Right Stuff  —Джек Ридли / рассказчик
 1984 — Изготовитель кукол / The Dollmaker — Кловис
 1985 — Приятный разговор / Smooth Talk — Гарри
 1985 — Человек из леса / Man Outside — Лелэнд Лафлин
 1987 — Конец линии / End of the Line — Део Пикетт
 1987 — Элвис ’56 / Elvis '56 — играет самого себя / рассказчик
 1988—1991 — Звонящий в полночь / Midnight Caller  — К.В. Блэнчард
 1989 — Все вместе / Staying Together — Дэнни Стоктон
 1990 — The Wall Live in Berlin
 1996 — Чувствуя Миннесоту — продавец библии
 1997 — Огонь из преисподней / Fire Down Below — преподобный Боб Гудол
 1998 — Приключения Себастьяна Кола / The Adventures of Sebastian Cole — Джуви Боб
 2005 — Три могилы / Three Burials of Melquiades Estrada — старик с радио
 2007 — Стрелок / Shooter — господин Рэйт 2009 — В электрическом тумане / In the Electric Mist — генерал Джон Белл Худ Дискография 

 Совместно с группой The Band 

 1968 Music from Big Pink 1969 The Band 1970 Stage Fright 1971 Cahoots 1972 Rock of Ages (live concert album)
 1973 Moondog Matinee 1974 Planet Waves (с Бобом Диланом)
 1974 Before the Flood (концертный альбом с Бобом Диланом)
 1975 Northern Lights - Southern Cross 1975 The Basement Tapes (с Бобом Диланом)
 1977 Islands 1978 The Last Waltz (live concert album with additional studio material)
 1993 Jericho 1996 High on the Hog 1998 Jubilation Сольные и другие работы 
 1977 Levon Helm & the RCO All-Stars (ABC Records) U.S. #142
 1978 Levon Helm (ABC) U.S. #206
 1980 American Son (MCA)
 1982 Levon Helm (Capitol)
 1999 The Ties That Bind (Raven Records)
 2000 Souvenir, Vol. 1 (Breeze Hill) — Levon Helm & The Crowmatix
 2005 Midnight Ramble Sessions Volume I 2005 Midnight Ramble Sessions Volume II 2006 Levon Helm & the RCO All Stars Live (Levon Helm Studios)
 2007 Dirt Farmer (Vanguard Records), U.S. #102
 2009 Electric Dirt (Dirt Farmer Music), U.S. #36
 2011 Ramble at the Ryman (Vanguard)
 2011 The Lost Notebooks of Hank Williams'' (Columbia)

Примечания

Ссылки 

 
 

Лауреаты премии «Грэмми»
Ударники США
Фолк-музыканты США
Рок-музыканты США
Кантри-музыканты США
Американа (музыка)
Исполнители ABC Records
Мультиинструменталисты США
Члены Зала славы рок-н-ролла